Het enkelspel tafeltennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met woensdag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was de Chinees Li Xiaoxia, die als nummer drie van de plaatsingslijst haar titel verdedigde. Ding Ning voerde de plaatsingslijst aan, die was gebaseerd op de wereldranglijst van de ITTF. De Nederlanders Li Jie en Li Jiao deden mee in deze wedstrijd.

Op 6 augustus, de eerste dag van het tafeltennistoernooi, speelden de ongeplaatste speelsters de voorronde en de eerste ronde. De zestien tafeltennissters die door de eerste ronde kwamen voegden zich bij de eerste groep geplaatste speelsters (17–32); de winnaars van deze tweede ronde kwamen in de derde ronde in actie tegen de hoogstgeplaatste speelsters (1–16). Vanaf dat moment was het een reguliere knock-outfase. De verliezers van de halve finale speelden in een aparte wedstrijd om het brons.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Vrouwen